Javier Bonet González (Madrid, 12 de mayo de 1998), más conocido como Bnet, es un freestyler, músico y rapero español.Fue campeón de la Red Bull Batalla Internacional de 2019y de la Freestyle Master Series España 2020/21.

Carrera musical 

En septiembre de 2015, cuando tenía diecisiete años, empezó a competir en parques y plazas de Madrid. Empezó a hacerse conocido a raíz de un vídeo de su batalla contra el rapero argentino Klan en el 2017. En el mismo 2017 estuvo en Supremacía MC Regional de Madrid, quedando campeón luego de vencer en la final al freestyler Ilias. También participó en BDM Murcia, torneo del que fue eliminado en  por Robledo. En Supremacía Mc Nacional fue eliminado en semifinales cuando cayó contra el Errecé. Participó en BDM Nacional España, donde eliminó a Soen en , en  fue vencido por Maurri.

En 2018 se fue campeón de la BDM Valladolid al vencer en la final a Mr. Ego. En la BDM Madrid fue eliminado en semifinales por Chuty. En la En BDM Nacional España de 2018 quedó subcampeón luego de caer en la final nuevamente ante Chuty. Partició en la En la Internacional de Red Bull 2018 en la cual cayó frente al rapero Aczino en semifinales.

En el 2019, Bnet logró el ascenso para la FMS España 2019/20. En la Red Bull Batalla Internacional 2019, Bnet no estaba clasificado, pues había renunciado a su plaza a la nacional, pero Shield Master y Minos (campeones de República Dominicana y Bolivia respectivamente) tuvieron problemas con el visado y no pudieron viajar, por lo que Bnet (cuarto puesto de la anterior 2020) entró como reserva junto a Jaze (mejor subcampeón por votaciones). En Octavos encaró y venció a Carpediem, en cuartos se midió ante el estadounidense Yartzi, batalla en la que salió ganador de manera directa, para posteriormente eliminar al costarricense SNK. En la gran final se midió frente a Valles-T, donde después de una réplica, pudo alzarse con el título internacional de los Gallos, siendo así el primer competidor que entra como reserva y se va como campeón en una internacional. También participó en las clasificatorias de la FMS Internacional 2019, donde le ganaría al MC chileno Stigma.

En 2020  participó en la FMS Internacional: La Gran Final 2020, en Lima, Perú. En ese evento, perdería de forma sorpresiva ante el mexicano Zticma en octavos de final. En diciembre de ese año participa en la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional 2020, donde nuevamente le ganaría a Valles-T con una réplica, pero perdió ante la sorpresa del torneo Éxodo Lirical, sin réplica.

Ya en 2021, se convierte en campeón de la Freestyle Master Series España temporada 2020/21 ganándole en la fecha final al rapero Gazir.

Títulos obtenidos

Otras participaciones

Véase también 

 Freestyle
 Rap
 Chuty

Referencias 

Freestyle rap
Raperos de la Comunidad de Madrid
Nacidos en Madrid
Nacidos en 1998